Киндзерский — польская фамилия Kędzierski, женская форма Киндзерская (Kędzierska).
 Известные носители:
 Киндзерский, Аполлоний (1861—1939) — польский живописец.
 Киндзерский, Феликс Феликсович (1912—1986) — инженер-топограф, капитан Войска Польского, политзаключённый ГУЛага, один из организаторов Воркутинского восстания (в заключении фамилия была изменена на Кендзерский).
 Киндзерский, Юрий Иванович (род. 1966) — украинский предприниматель.
__
 Киндзерская, Ирина Николаевна (род. 1991) — азербайджанская (ранее украинская) дзюдоистка.